Valdealgorfa kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Valdealgorfa (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Valdealgorfa (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar